Love Affair est une expression anglaise qui signifie « histoire d'amour » ou « affaire de cœur »).

Cinéma 
Love Affair peut désigner :
 Love Affair, le titre original du film américain Elle et lui réalisé par Leo McCarey et sorti en 1939 ;
 Love Affair, le titre original du film américain Rendez-vous avec le destin, un film américain réalisé par Glenn Gordon Caron et sorti en 1994.

Musique 
Love Affair peut désigner :
 Love Affair, une chanson de Johnny Hallyday extraite de l'album Rough Town, sorti en 1994 ;
 Love Affair, un groupe de rock britannique, formé en 1966 et dissout en 1971